

Biografia 
Dal 2008 al 2011 è stato il Direttore Creativo del Festival del Cortometraggio Silver Tape di Srebrenica, per poi laurearsi alla Sarajevo Film Academy come regista nel 2013. In seguito frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, specializzandosi come regista. Nel 2017, inoltre, frequenta il Master di Sceneggiatura dell'Academy of Performing Arts di Sarajevo.

Dal 2015 è il Direttore Artistico del Festival Passaggi d'autore: Intrecci Mediterranei di Sant'Antioco. 

È anche l'ideatore di "Cortovisioni – How To Make A Short Film”, un format di workshop in cui insegna come realizzare un cortometraggio dal soggetto fino alla post-produzione.

Con i suoi cortometraggi Andjeo Srebrenice, Mama, The Blue Viking in Sarajevo, Breath of Life Srebrenica, Pink Elephant, Nomofobia e Let There Be Colour ha vinto molti premi internazionali.

Sta portando a termine il suo primo lungometraggio documentario I diari di mio padre, prodotto da Palomar.

Filmografia

Cortometraggi 
 Ja sam iz Srebrenice - documentario (2007)
 Andjeo Srebrenice (2010)
 Ljepotica i Zvijer (2011)
 The Blue Viking in Sarajevo - documentario (2012)
 Mama (2013)
 I sordidi (2014)
 Memorie condivise - documentario (2014)
 Breath of Life Srebrenica - documentario (2015)
 Baleno (2016)
 Rock My Trumpet (2017)
 Pink Elephant (2017)
 Nomofobia (2018)
 The Peace March (2018)
 Christchild (2020)
 Europa che sogna - documentario (2020)
 Let There Be Colour - documentario (2020)

Note

Collegamenti esterni